Urquhart Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Urquhart Creek (Corella River), Nebenfluss des Corella River in Queensland
 Urquhart Creek (Hann River), Nebenfluss des Hann River (Fitzroy River) in Western Australia